Râul Cușma se poate referi la:

 Râul Cușma, Budușelu
 Râul Cușma, Bistrița

Vezi și 
 Cușma (dezambiguizare)

Toponime românești